Neonówka – rodzaj elektrycznego źródła światła.
 Neo-Nówka – polski kabaret